John Judd ist der Name folgender Personen:

* John Judd (Ingenieur) (* 1942), englischer Rennmotorenkonstrukteur
 John Wesley Judd (1840–1916), britischer Geologe und Vulkanologe